

Aziende
Pasta Zara – azienda italiana produttrice di pasta
Zara – azienda spagnola di abbigliamento del gruppo Inditex

Forze armate
Zara – unità navale della Regia Marina italiana
Zara – classe di incrociatori pesanti della Regia Marina italiana
Zara – incrociatore ausiliario della Regia Marina italiana
Zara – classe di vedette della Guardia di Finanza

Geografia 
Zara (Zadar in croato) – città della Dalmazia, in Croazia
Provincia di Zara province d'Italia soppresse
Zara – diramazione dell'Oglio che sfociava nel Po, su cui sorge Suzzara, in provincia di Mantova, Italia
Zara o Zarah – città dello Yemen

Persone
Zara, nome d'arte di Zarifà Pashàevna Mgoyàn – cantante e attrice russa
Antonio Zara – militare italiano
Carlos Zara – attore brasiliano
Francesca Zara – cestista italiana
Furio Zara – giornalista e scrittore italiano
Giuseppe Zara – inventore italiano
Luca Zara – rugbista a 15 italiano
Riccardo Zara – cantante, musicista, compositore e paroliere italiano
Stefano Zara – imprenditore e politico italiano

Sport
Nogometni Klub Zadar, noto in italiano come Zara – squadra di calcio di Zara

Trasporti
Zara – stazione della Linea M3 e della Linea M5 della Metropolitana di Milano

Altro
Zara – nome proprio femminile
Zara – gioco coi dadi in uso nel Medioevo
Zara – dipinto di Enrico Fonda